National Hurricane Center - Amerikaans centrum voor het volgen van orkanen
 Noordwijkse Hockey Club
 Nederlands Helsinki Comité - Nederlandse tak van mensenrechtenorganisatie
 Natuurhulpcentrum - opvangcentrum in Vlaanderen voor dieren
 Normatieve huisvestingscomponent - tarief dat zorginstellingen krijgen om cliënten met een ZZP-indicatie van huisvesting te voorzien.
 Netwerk Historisch Cultuurlandschap - een platform voor contact, overleg en samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmakers, belangenorganisaties en liefhebbers op het gebied van het Nederlandse cultuurlandschap.